Green Berets (engl. für „grüne Barette“) bezeichnet:
 die Spezialeinheit Green Berets, siehe 1st Special Forces Command (Airborne)
 Nachal-Brigade (נח"ל), eine Infanteriebrigade der israelischen Streitkräfte
 The Green Berets, Originaltitel des Kriegsfilms Die grünen Teufel

Siehe auch:
 Green Beret (Computerspiel) ein Arcade-Spiel von Konami (1985) und Irem (1980)